Bida (futebolista)
Mãe Bida de Iemanjá

Localidades

Bida

Desambiguação
Desambiguações de topônimos